Technika:
 2K5 Korszun – radziecka wyrzutnia pocisków rakietowych
 „Korszun” – rosyjski niszczyciel z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej (od 1902 roku „Posłusznyj”)
 Korszun – lekki pociąg pancerny Białych podczas wojny domowej w Rosji